Araci Costa (Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1932 - Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1976) foi uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
 Botão de laranjeira/Quero chorar
 Mãe-ê/Vem cá, João
 Luz de Mangueira/Bate mas tem som
 Kani mambo/Brotinho bossa nova
 Mustafá bossa nova/Em hora errada
 Ozébio (Carta da roça)/Samba da lanterna

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro